Жора — скорочене ім'я від чоловічого Георгій, Єгор та Джахонгір. У Вірменії зустрічається, як самостійне ім'я.

Жора-де-Сус — населений пункт Молодови
 Жора-де-Жос — населений пункт Молодови
 Жора-де-Міжлок — населений пункт Молодови

Жора-Мантю — громада в кантоні Во
 Жора-Мез'єр — громада в кантоні Во
 Жора (нагір'я) — нагір'я в кантоні Во, яке розташоване на Швейцарському плато
 Корсель-ле-Жора — громада в кантоні Во